Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Sunderland AFC in het seizoen 2009–2010. Het was het derde seizoen dat de club uit Sunderland uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League, na de degradatie in 2006. De club stond onder leiding van oud-speler Steve Bruce.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Sunderland, die in het seizoen 2009/10 onder leiding van trainer-coach Steve Bruce op de dertiende plaats eindigden in de Premier League.

FA Cup

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Sunderland, die in het seizoen 2009/10 onder leiding van trainer-coach Steve Bruce deelnamen aan de strijd om de FA Cup.

Football League Cup

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Sunderland, die in het seizoen 2009/10 onder leiding van trainer-coach Steve Bruce deelnamen aan de strijd om de Football League Cup.

Sunderland AFC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2009/10